Malaʻe ist der Name zweier Dörfer im französischen Überseegebiet Wallis und Futuna:

 Malaʻe (Alo), Distrikt Alo, Königreich Alo
 Malaʻe (Uvea), Distrikt Hihifo, Königreich Uvea